Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 567 dans le monde.

 Route régionale 567 en Finlande 
 Route nationale 567 en France